3-й чемпионат мира по боксу среди женщин проходил с 26 сентября по 2 октября 2005 года в Подольске (Россия).

Бои проходили в 13 весовых категориях. В чемпионате приняло участие 152 боксёрш, представлявших 28 национальных федераций.

Медалистки

Медальный зачёт

Ссылки 
 Результаты (нем.)

2005
2005 год в боксе
Спортивные соревнования в Подольске
Сентябрь 2005 года
Октябрь 2005 года
Спорт в России в 2005 году
Международные соревнования по боксу в России
Чемпионаты мира в России
2005 год в Московской области